Rubens Vieira Guerra (Monte Alegre de Minas, 6 de dezembro de 1934) é um político brasileiro. Ele foi prefeito de Goiânia de 27 de maio de 1974 a 21 de março de 1975.

Biografia 

Nascido em Monte Alegre de Minas, em 1934, formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Em seguida, trabalhou na Superintendência de Planejamento e Gestão e presidiu a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago). Na década de 1960, chegou a ser pré-candidato a prefeito de Araguaína, mas desistiu de concorrer ao cargo.

Após concluir o mandato como prefeito, foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de 1979 a 1983.

Administração 

Nomeado pelo então governador Leonino Di Ramos Caiado, toma posse em 27 de maio de 1974 após a transferência de Manoel dos Reis e Silva ao Senado. Sua carreira profissional como engenheiro foi um dos motes centrais para essa escolha, em tempos de eleições indiretas, e a administração de Rubens ficou marcada pela finalização de inúmeras obras, como vias urbanas que conectavam a região central ao bairro de Campinas, além de uma intensa participação em municípios do interior goiano.

Naturais de Monte Alegre de Minas
Prefeitos de Goiânia
Alunos da Universidade Federal de Goiás